A pók szó lehetséges jelentései:

 Pók, a pókok rendjének egy egyede
 Pók, az integrált vasúti ütemes menetrend hálózati csomópontjainak átszállási rendszere
Pók, David Cronenberg 2002-ben bemutatott filmje